Wölling heißen folgende Orte:

 Wölling (Dorfen), Gemeindeteil der Stadt Dorfen im Landkreis Erding, Bayern
 Wölling (Gemeinde Wolfsberg), Ortschaft von Wolfsberg, Kärnten
 Wölling (Gemeinde Passail), Streusiedlung in der Steiermark
 deutscher Name der Gemeinde Velka (Slowenien) in der Untersteiermark